La VTB United League 2009-2010, è la 2ª edizione della VTB United League. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi del  sui conterranei dell'.

J.R. Holden, del , venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Final four

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
 VTB United League MVP:  Viktor Chrjapa,  
 VTB United League Final Four MVP: / J.R. Holden,

Voci correlate
Euroleague Basketball 2009-2010
EuroChallenge 2009-2010
Eurocup 2009-2010
Lega Baltica 2009-2010
Lega NLB 2009-2010
Lega Balcanica 2009-2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
VTB United League